Гео́ргий Алексе́ев:
 Алексеев, Георгий Александрович (1917—1943) — старший лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Георгий Алексеевич (1895—1942) — главный военный прокурор ВМФ СССР.
 
 Алексеев, Георгий Дмитриевич (1881—1951) — российский и советский скульптор и график.
 
 Алексеев, Георгий Петрович (1834—1914) — помещик, маршалок шляхты Екатеринославской губернии.